Het ATP-toernooi van Sydney (indoor) van 1992, met als officiële naam Australian Indoor Tennis Championship, werd gespeeld van 5 tot en met 11 oktober 1992. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in het Sydney Entertainment Centre in Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Sydney